Bobărești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bobărești (Sohodol), Dorf im Kreis Alba
 Bobărești (Vidra), Dorf im Kreis Alba